Андреєва Марія Андріївна — російська акторка
 Андрєєва Марія Федорівна — російська радянська акторка